Kurumi Nara defendia o título mas escolheu competir no WTA de Dubai de 2015 nessa semana.

Sara Errani conquistou o título derrotando Anna Schmiedlová na final, apesar de ter três match points contra Beatriz Haddad Maia no segundo set de seu jogo de quartas de final.

Cabeças de chave

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório

Cabeças de chave

Qualificadas

Chave

First qualifier

Second qualifier

Third qualifier

Fourth qualifier

Fifth qualifier

Sixth qualifier

Referências
 Chave principal
 Chave do qualificatório

S